Ollières (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Ollières (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy